Emil Larsson, född 31 mars 1996, är en svensk ishockeyspelare med IK Oskarshamn som moderklubb. Som junior spelade han även med Södertälje SK och Örebro HK och med ÖHK fick han också pröva på några mather i Elitserien. Efter juniortiden återkom Larsson till IK Oskarshamn och spelade med dem i Hockeyallsvenskan en tid innan han lånades ut till Tranås AIF. Därefter gick han vidare till flera olika Hockeyettanklubbar: Nybro Vikings IF, Tyringe SoSS och HC Dalen (tre säsonger). Säsongen 2022/23 varvar han ner med Black Wings HC i Hockeyfyran.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1996
Levande personer
Män
Spelare i HC Dalen
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tranås AIF
Spelare i Tyringe SoSS
Spelare i Örebro HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare